Mariposa — designação genérica de borboletas de hábitos noturnos
Peixe-borboleta-de-recife — Chaetodon sedentarius; também chamado mariposa

Geografia da Califórnia, Estados Unidos 
Mariposa (Califórnia) — região censitária
Condado de Mariposa

Música 
Mariposa (álbum) — de Lodovica Comello
Mariposas (canção) — de Shakira

Cinema 
Mariposa (filme) — de Marco Berger

Outros usos 
Borboleta (natação) — estilo de natação, também chamado mariposa
Batalhão Mariposa — grupo de mercenários que combateu na Guerra de Mariposa, Estados Unidos

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de música